Frydendal  steht für: 

 den Ortsteil Frydendal des Ortes Fårhus; siehe Fårhus#Verschiedenes
 den namensgebenden Ort der Frydendal Sogn